Pontecorvo:
 Pontecorvo
 Diecezja Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo

 Gilberto "Gillo" Pontecorvo
 Bruno M. Pontecorvo